TLB ist die Abkürzung für
 Translation Lookaside Buffer – ein Pufferspeicher, um die Zugriffszeit auf virtuellen Speicher zu verringern
 Typbibliothek

TLB